een gemeente in Roemenië:
Tătărani, regio Muntenië
Tătărăni, regio Moldavië